Herman Huczkowski (ur. 6 lipca 1981 w Rovaniemi) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Ounasvaaran Hiihtoseura.

Przebieg kariery 
W swojej karierze jeden raz wystąpił w zawodach o Puchar Świata w skokach narciarskich. Miało to miejsce 27 listopada 2004 w Ruce. Zajął tam 45. lokatę. Ponadto wystąpił w kwalifikacjach do konkursu w Kuopio 8 marca 2005, jednak nie zdołał się zakwalifikować do czołowej pięćdziesiątki.

Jego najwyższym miejscem w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest 6. lokata w Iron Mountain w sezonie 2004/2005.

Od 2006 nie występuje w międzynarodowych zawodach.

Drużynowy mistrz Finlandii z 1999.

Huczkowski reprezentował Finlandię, jednak ma również polskie korzenie.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 262.
 sezon 1999/2000: 165.
 sezon 2003/2004: 141.
 sezon 2004/2005: 28.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 80.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 87.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Herman HUCZKOWSKI (Senior). skijumping.pl. 2007-08-18. [dostęp 2010-09-29]
 FIS-Ski - biographie - HUCZKOWSKI Herman. fis-ski.com. [dostęp 2010-09-29] 

Finowie pochodzenia polskiego
Fińscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Urodzeni w 1981